Винтерс има више значења:
 Винтерс (Калифорнија)
 Винтерс (Тексас)